Hernu ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Hernu (1923–1990), französischer Politiker
 Laurent Hernu (* 1976), französischer Zehnkämpfer
 Patrice Hernu (* 1948), französischer Politiker